Sabaudia (ital. für Savoyen, lat. Sapaudia) steht für folgende Städte:

 Sabáudia, Munizip im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Sabaudia , Mittelstadt im Latium, Italien
 Sabaudia (Polen), Dorf der Landgemeinde Tomaszów Lubelski, Woiwodschaft Lublin, Polen

Siehe auch:
 Savoyen, historisches Territorium in den Westalpen
 Haus Savoyen, italienisch-französisches Adelsgeschlecht
 Sabaudus, Bischof von Trier
 (1115) Sabauda, Asteroid des Hauptgürtels